Lista większych miast w Niemczech – lista wszystkich niemieckich miast o statusie Großstadt, czyli miast powyżej 100 000 mieszkańców.

Zobacz też 
 Miasta w Niemczech

 
Niemcy